Plusieurs édifices religieux au Brésil portent le nom d’église Notre-Dame-du-Rosaire-et-Saint-Benoît (). On compte parmi ceux-ci :
 l’église Notre-Dame-du-Rosaire-et-Saint-Benoît de Cuiabá, capitale du Mato Grosso ;
 l’église Notre-Dame-du-Rosaire-et-Saint-Benoît de Paraty, ville de l’État de Rio de Janeiro ;
 l’église Notre-Dame-du-Rosaire-et-Saint-Benoît de Rio de Janeiro, capitale de l’État homonyme.